Il doppio maschile del torneo di tennis South African Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 7-6, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1974